Stallard ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Stallard (1921–2008), britischer Labour-Politiker
 Henry Stallard (1901–1973), britischer Mittelstreckenläufer
 Peter Hyla Gawne Stallard (1915–1995), britischer Kolonialgouverneur
 Tom Stallard (* 1978), britischer Ruderer